Новий Сад — місто у Сербії, адміністративний центр автономного краю Воєводина.
 Новий Сад — село Сімферопольського району Автономної Республіки Крим.
 «Новий Сад» — професійний сербський футбольний клуб з однойменного міста.